Типлер:

 Типлер — порода голубей, выведена в Великобритании в середине XIX века.
 Типлер, Франк (род. 1947) — американский физик, математик и космолог.